Cândido de Abreu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cândido de Abreu (ort), Paraná, 
 Cândido de Abreu (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar